SGF est un sigle pouvant désigner :

 Société générale de financement, une ancienne société d’État québécoise ;
 Société générale de fonderie, une ancienne entreprise française ;
 Société géologique de France, une société savante ;
 Statistique générale de la France, un service ministériel français des  ;
 Stochastic Green Function, un algorithme Monte Carlo quantique.

En informatique 

 SGF, pour système de gestion de fichiers ;
 SGF (Smart Game Format), un format de fichier ;